Avenida Pedro Aguirre Cerda puede hacer referencia a:

 Avenida Pedro Aguirre Cerda, avenida de la ciudad de Santiago, Chile.
 Avenida Pedro Aguirre Cerda, avenida de la ciudad de Antofagasta, Chile.
 Diagonal Pedro Aguirre Cerda, calle de la ciudad de Concepción, Chile.